Останино — посёлок в Томской области России, входит в состав муниципального образования «Город Кедровый».

История 
Законом Томской области от 14 октября 2004 года № 219-ОЗ "О наделении статусом городского округа и установлении границ муниципального образования «Город Кедровый» посёлок Останино вошёл в состав муниципального образования «Город Кедровый».

География 
Посёлок расположен на реке Чузик (бассейн Оби), у впадения в неё притока Коньга. Река Коньга разделяет Останино от села Пудино того же муниципального образования.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Дороги местного значения, просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты муниципального образования город Кедровый